Address Unknown (1944), een Amerikaanse film uit 1944 van William Cameron Menzies
 Address Unknown (1997), een Amerikaanse film uit 1997 van Shawn Levy
 Address Unknown (2001), een Zuid-Koreaanse film uit 2001 van Ki-duk Kim